Julius Nataly (teilweise auch Julius Natali, * 21. März 1901 in Wien) war ein österreichischer Buchdrucker und Gerechter unter den Völkern.

Weblinks 
 Julius Nataly auf der Seite des Projekts A Letter To The Stars

Literatur 
 Daniel Fraenkel, Jakob Borut (Hrsg.): Lexikon der Gerechten unter den Völkern: Deutsche und Österreicher. Wallstein Verlag, Göttingen 2005; ISBN 3-89244-900-7; S. 340 f.

Gerechter unter den Völkern (Österreich)
Österreicher
Person (Wien)
Geboren 1901
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann